Sezon 1925/1926 był 2. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej w Szwecji. Sezon po raz kolejny zdominowały drużyny z Göteborga. Tytułu nie obroniła drużyna GAIS. Nowym mistrzem ligi został zespół Örgryte IS.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1925 w piłce nożnej
1925 w Szwecji
1926 w Europie
1926 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji